Molekulska formula -{C4H9N3O2}- se može odnositi na:
 Kreatin
 Guanidinopropionska kiselina